

Onomastica
Rolland – variante francese del nome proprio di persona Rolando

Persone
Alain Rolland – rugbista a 15 e arbitro di rugby a 15 irlandese
Antonin Rolland – ciclista su strada francese
Astrel Rolland – tiratore a segno haitiano
Benjamin Rolland – pittore francese
Bruno Rolland – regista, sceneggiatore e attore francese
Christine Rolland – sciatrice alpina francese
Elohim Rolland – calciatore francese
Henri Rolland – storico, numismatico e archeologo francese
Hugo Rolland – politico e antifascista italiano naturalizzato statunitense
Jean-Christophe Rolland – ex canottiere francese
Jules Rolland – ginnasta francese
Kevin Rolland – sciatore freestyle francese
Luigi Rolland – architetto italiano
Marion Rolland – sciatrice alpina francese
Mathias Rolland – sciatore alpino francese
Philippe Rolland – sacerdote e biblista francese
Pierre Rolland – ciclista su strada francese
Romain Rolland – scrittore e drammaturgo francese
Sonia Rolland – modella e attrice francese

Religione
Ipotesi Rolland – ipotesi sulla composizione dei vangeli canonici